Лучанская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Лучанская волость (Болховский уезд) — в составе Орловской губернии
 Лучанская волость (Брацлавский уезд) — в составе Подольской губернии
 Лучанская волость (Холмский уезд) — в составе Псковской губернии
 Лучанская волость (Белёвский уезд) — в составе Тульской губернии